Große Straße steht für:

 Große Straße (Flensburg)
 Große Straße (Jüterbog)
 Große Straße in Nürnberg, siehe Reichsparteitagsgelände #Große Straße
 Große Straße (Osnabrück)
 Große Straße (Meerenge), estnisch  zwischen Muhu und dem Festland 
 Große Straße (Wittenburg)

Siehe auch:
 Große Straße 43 (Osnabrück), Wohnhaus in Osnabrück
 Qhapaq Ñan (Große Inkastraße), Andenstraße in Südamerika
 Straße (Kartenspiel)